Александр Плоткин:
 Плоткин, Александр Авраамович (род. 1951) — советский и российский писатель, драматург, психоаналитик.
 Плоткин, Александр Семёнович (1923—2005) — советский и российский адвокат, общественный деятель, писатель и драматург.